Frank DeMarco ist der Name folgender Personen:
* Frank A. DeMarco (* 1921), kanadischer Pädagoge 
 Frank DeMarco (Eishockeyspieler) (* 1950), kanadischer Eishockeyspieler 
 Frankie DeMarco (Frank G. DeMarco), US-amerikanischer Kameramann